Kohtz ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Kohtz (1843–1918), deutscher Schachkomponist
 Otto Kohtz (1880–1956), deutscher Architekt, Architekturtheoretiker und Autor
 Rudolf Kohtz (1874–1945), deutscher Figuren-, Landschafts- und Stilllebenmaler

Siehe auch:
 Kootz